ima više značenja.

 Tetrahidrofolatna sintaza, enzim
 Folilpoliglutamatna sintaza, enzim